The Football League 1894–95 var den syvende sæson af The Football League og dermed også det syvende engelske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet fra 31 til 32 hold, således at både First og Second Division havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering. For første gang anvendte man målkvotient til at adskille hold, der opnåede samme antal point.

Ligaen blev vundet af Sunderland AFC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for tredje gang.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De tre hold, der sluttede på placeringerne 12-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-3 i Second Division.

De tre vinderhold blev valgt til First Division 1895-96, mens de tre tabere blev rykket ned i Second Division til den efterfølgende sæson.

Second Division 
Sæsonen 1894-95 var den tredje i Second Division, og divisionen var siden den foregående sæson blevet udvidet fra 15 til 16 hold. To hold havde forladt ligaen, Middlesbrough Ironopolis og Northwich Victoria. Til gengæld var tre nye hold blevet optaget i ligaen:
 Burton Wanderers og Leicester Fosse, der i 1893-94 havde vundet og var blevet nr. 2 i Midland League.
 Bury, der i 1893-94 var blevet nr. 2 i Lancashire League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1894-95

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895